Parcent kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Parcent (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Parcent (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar